Oláh Gergő (Gyula, 1989. február 18. –) magyar labdarúgó, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia hátvédje.

Források 
Oláh Gergő adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Gyulaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A DVSC labdarúgói
A Létavértes labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói